Финал Кубка Франции по футболу 2011 годов прошёл в субботу 14 мая 2011 года на «Стад де Франс» и стал 94-м финалом Кубка Франции. В финале встретились «Лилль» и победитель предыдущего розыгрыша кубка «Пари Сен-Жермен».

«Лилль» обыграл «ПСЖ» со счётом 1:0 благодаря голу Людовика Обраньяка и стал обладателем кубка Франции в шестой раз в своей истории и впервые с 1955 года. «ПСЖ» квалифицировался в раунд плей-офф Лиги Европы УЕФА, так как «Лилль» в сезоне 2010/2011 стал чемпионом Франции и таким образом квалифицировался в Лигу Чемпионов.

Путь к финалу 

[Л1] = Лига 1

[Л2] = Лига 2

[Л3] = Насьональ

[ЛЧФ] = Любительский чемпионат Франции

[ЛЧФ2] = Любительский чемпионат Франции (второй дивизион)

Перед матчем 
Для парижан этот финал стал 12-м в истории, тогда как «Лилль» до того момента играл в финале лишь 7 раз, причём все финалы команды пришлись на 1945—1955 годы. «ПСЖ» выигрывал трофей 8 раз: в 1982, 1983, 1993, 1995, 1998, 2004, 2006 и 2010 годах. «Лилль» становился обладателем кубка 5 раз: в 1946, 1947, 1948, 1953 и 1955 годах.

В сезоне 2010/11 команды к тому моменту встречались лишь однажды. Матч, проходивший 15 августа 2010 года на «Лилль-Метрополь» завершился нулевой ничьей.

Игра

Примечания

Ссылки 
 Финал Кубка Франции 2011 на сайте Федерации футбола Франции

2011
Франция
Кубок Франции 2011
Кубок Франции 2011
Май 2011 года
События 14 мая
Спортивные соревнования в Сен-Дени
Спорт во Франции в 2011 году